Het begrip Bargello kent meerdere definities. Bedoeld kan worden:

De naam van een borduursteek: Bargello (borduren), meestal Florentijns borduurwerk genoemd
Het Nationaal Museum Bargello in Florence, Italië: Bargello (museum)